55-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл с 30 марта по 7 апреля 2013 года в канадском городе Виктория, который принимал мировое первенство по кёрлингу второй раз в своей истории. В прошлый раз чемпионат мира проводился здесь в 2005 году. Участие в соревнованиях приняли 12 национальных сборных. Победу в турнире одержала сборная Швеция, победившая в финале хозяев турнира со счётом 8:6. Последний раз шведские кёрлингисты завоёвывали золото мировых первенств в 2003 году. За последние 10 чемпионатов мира, проходивших на территории Канады, хозяева турнира всего лишь в третий раз не смогли стать чемпионами, но в предыдущие два раза канадцы уступали в финале сборной Шотландии. Также сборная Канады продолжила свою серию попаданий в финал. Канадцы уже в 9-й раз подряд смогли пробиться в решающий матч, при этом выиграв 6 финалов. На чемпионате мира состоялся дебют сборной России, которая стала 23-й сборной, принимавшей участие в финальной стадии мужских чемпионатов мира.

Команды-участницы 
 Страна-организатор:
  Канада
 Американская зона:
  США
 8 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2012 года:
  Норвегия
  Швеция
  Чехия
  Дания
  Россия
  Швейцария
  Шотландия
  Финляндия
 2 лучшие команды по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2012 года:
  Китай
  Япония

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты

Предварительный этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве, по состоянию на 30 апреля 2013)
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 worldcurling.org (обзорная статья)
 Результаты на сайте curling.ca

Мужчины
2013 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Апрель 2013 года
Март 2013 года
Чемпионаты мира в Канаде